Kyssyl-Syr () ist der Name folgender Orte in der Republik Sacha (Jakutien), Russland:
 Kyssyl-Syr (Wiljuiski), Siedlung städtischen Typs im Wiljuiski ulus
 Kyssyl-Syr (Namski), Dorf im Namski ulus